Grand Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Grand Township (Ohio)
 Grand Township (Oklahoma)
 Grand Township (South Dakota)

Siehe auch:
 Grant Township